Thoburnia är ett släkte av fiskar. Thoburnia ingår i familjen Catostomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Karpartade fiskar
Thoburnia